Staatsrat steht für

 Staatsrat Kubas, ein Organ des Parlaments
 Staatsrat (Slowenien), eine Parlamentskammer

Organe zur Beratung des Staatsoberhaupts:
 Staatsrat (Irland)
 Hoher Staatsrat, Libyen
 Staatsrat (Luxemburg)
 Staatsrat (Monaco)
 Staatsrat (Norwegen)
 Staatsrat (Osttimor)
 Staatsrat (Portugal)
 Staatsrat (Russland) ()
 Staatsrat (Vereinigtes Königreich), eine Gruppe von ranghohen Mitgliedern der britischen Königsfamilie

Oberste Verwaltungs- bzw. Verfassungsgerichte:
 Staatsrat (Belgien)
 Staatsrat (Kolumbien)
 Staatsrat (Türkei)
 Raad van State (Niederlande)
 Conseil d’État (Frankreich)
 Staatsrat (Italien)
 Staatsrat (Griechenland)

Regierungen:
 Staatsrat der Volksrepublik China
 Conseil d’État in den Kantonen der Westschweiz bzw. Consiglio di Stato im Tessin, siehe Kantonsregierung
 in Schweden, siehe Staatsrat (Schweden)
 ein Organ (Yuan) zur Ausübung einer der fünf Staatsgewalten nach chinesischer Lehre, siehe Republik China (Taiwan) #Yuans (Staatsräte)

Historisch:
 Staatsrat (Anhalt), siehe Freistaat Anhalt #Politik
 Bayerischer Staatsrat
 Staatsrat (Danzig), Regierung der Freien Stadt Danzig
 Staatsrat der DDR, kollektives Staatsoberhaupt
 Staatsrat (Großherzogtum Frankfurt)
 Hannoverscher Staatsrat
 Staatsrat des Großherzogtums Hessen
 In Japan:
 Genrōin, 1875–1890
 Sūmitsu-in, 1888–1947
 Nassauischer Staatsrat, siehe Regierung des Herzogtums Nassau #Der Staatsrat
 In Österreich
 Staatsrat (Österreich), Revolutionszeit 1918/1919
 Staatsrat (Österreich 1934–1938), Ständestaatsdiktatur 1934–1938
 Staatsrat (Polen), 1947–1989
 Preußischer Staatsrat (1817–1918)
 Preußischer Staatsrat (1921–1933)
 Preußischer Staatsrat (ab 1933)
 Staatsrat (Rumänien), 1961–1989
 Staatsrat (Russisches Kaiserreich)
 Staatsrat (Thüringen)

Titel:
 Staatsrat (Amt), Amtsbezeichnung eines politischen Beamten in den deutschen Stadtstaaten Hamburg und Bremen oder ein ehrenamtliches Regierungsmitglied in Baden-Württemberg, in Bayern seit 2015 der Titel des Amtschefs der Bayerischen Staatskanzlei.
 Senatssyndicus oder Staatsrat, einem Senator in seiner Eigenschaft als Präses (Leiter) einer Behörde (Ministerium) in Hamburg beigegebener politischer Beamter
 Staatsrat (Ehrentitel), historischer Ehrentitel für hohe Staatsbeamte in verschiedenen deutschen Staaten im 19. Jahrhundert
 Staatsrat (finnischer Ehrentitel), Ehrentitel in Finnland
 Ehrentitel in Schleswig-Holstein, siehe Nichtakademischer Titel #Schleswig-Holstein
 Titel für einen Minister ohne Geschäftsbereich